Репино — название населённых пунктов.

Россия 
 Репино — деревня в Меленковском районе Владимирской области.
 Репино — хутор в Среднеахтубинском районе Волгоградской области.
 Репино — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Репино — деревня в Шуйском районе Ивановской области.
 Репино — деревня в Новоторъяльском районе Марий Эл.
 Репино — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Репино — деревня в Поддорском районе Новгородской области.
 Репино — посёлок в Гайском городском округе Оренбургской области.
 Репино — село в Оренбургском районе Оренбургской области.
 Репино — деревня в Печорском районе Псковской области.
 Репино — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.
 Репино — посёлок в Курортном районе Санкт-Петербурга.
 Репино — деревня в Ярцевском районе Смоленской области.
 Репино — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Репино — посёлок в Троицком районе Челябинской области.
 Репино — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.
 Репино — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Репино — село в Бахчисарайском районе.

См. также 
 Репино Малое